Дебого́рій-Мокріє́вич — козацько-старшинський, згодом дворянський рід. Родоначальник його, Карпо Іванович Мокрієвич, був у другій половині XVII століття генеральним писарем Війська Запорізького. Представників роду внесено до другої частини родовідної книги Чернігівської губернії.

 Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович
 Дебогорій-Мокрієвич Іван Карпович
 Дебогорій-Мокрієвич Іван Прохорович

Література 

 Дебогорий-Мокриевич // Энциклопедический словарь / Издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. — Т. 10: Давенпорт — Десмин. — Санкт-Петербург, 1893. — С. 231.
 Томазов В. В. Мокрієвичі та Дебогорії-Мокрієвичі  //  — С. 24.
 Мокриевичи (Дебогории-Мокриевичи) // Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. — Том третий: Л — О. — Киев, 1912. — С. 570—592.